Glitscher ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Glitscher (1886–1945), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Kartoffelpuffer
 Glitsche